Веспрем () е една от 19-те области (megye - меде) в Унгария. Разположена е в западната част на страната. Административен център на област Веспрем е едноименния град Веспрем.

Административно-териториално деление 
От 15 юли 2013 г. областите се поделят на яраши вместо на кищершег. Областта се поделя на 10 яраши (района):

Население 

Население на областта според преброяванията на населението през годините:

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Източници

Външни препратки 

Административно деление на Унгария